

Cinema 
Ballare per un sogno (Make It Happen) – film del 2008 diretto da Darren Grant

Musica 
Make It Happen – album di Smokey Robinson & The Miracles del 1967
Make It Happen – singolo di Mariah Carey del 1992
Make It Happen – singolo degli Electronic del 1999
Make It Happen – singolo di Edyta Górniak del 2003
Make It Happen – album dei Nizlopi del 2008